Tehler kan som auktorsförkortning betyda:

 Anders Tehler
 Anders Gunnar Tehler

Robotskapade auktorsförkortningar